Der Vijay Hazare Trophy 2020/21 war die 19. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in Indien. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 20. Februar und 14. März 2021 zwischen 38 indischen First-Class-Mannschaften ausgetragen.

Format 
Die Mannschaften wurden in sechs Gruppen aufgeteilt, mit fünf Gruppen mit sechs Mannschaften und eine mit acht. In diesen Gruppen spielte jede Mannschaft gegen jede andere einmal und erhielt für jeden Sieg vier, für jedes Unentschieden oder No Result zwei Punkte. Die fünf Gewinner der Gruppen A bis E, sowie die zwei besten weiteren qualifizierten sich direkt für da Viertelfinale. Der Gewinner der Plate Group sowie die höchste noch nicht qualifizierte Mannschaft der Gruppen A bis E spielten ein Achtelfinale. Anschließend wurde im K.-o.-System der Sieger der Vijay Hazare Trophy in neutralen Stadien ausgespielt.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Gruppe C 
Tabelle

Gruppe D 
Tabelle

Gruppe E 
Tabelle

Plate Group 
Tabelle

Playoffs

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

2020 21
Indische Cricket-Saison 2020/21